Shiel ist der Familienname folgender Personen:

 George K. Shiel (1825–1893), US-amerikanischer Politiker
 Graham Shiel (* 1970), schottischer Rugby-Union-Spieler
 M. P. Shiel (eigentlich Matthew Phillipps Shiel; 1865–1947), britischer Schriftsteller

Der Name Shiel bezeichnet außerdem:

 Loch Shiel, einen See in Schottland

Siehe auch:

 Shiels